Евора — власна назва.

Топоніми

Евора — місто і муніципалітет
 Евора (округ)